Цитопения — дефицит одного или нескольких различных видов клеток крови. Различают эозинопению, эритропению, лимфоцитопению, нейтропению, панцитопению, тромбоцитопению.

Этиология 

Этиология заболевания может быть различна, к цитопении могут приводить инфекционные заболевания, отравление различными токсинами, кровопотеря, злокачественные новообразования, генетические заболевания.

Патогенез 

В основе всех цитопений лежит несоответствие между продукцией и потребностью клеток крови.

Клиника 

Клиника разнообразна, в основном определяется дефицитным типом клеток. Так, при тромбоцитопении нарушается свёртываемость крови, при лимфопении снижается иммунитет и т. п.

Диагностика 

В связи с поливалентностью симптомов клиническая диагностика невозможна. Достоверный диагноз возможно установить только при цитологическом исследовании крови, сравнив фактическую картину со средней нормой.

Лечение 

Лечение непосредственно цитопении нежелательно, данный симптом является только проявлением какого-то заболевания или травмы, при успешном излечении которого цитопения исчезнет. Необходимы консультации специалистов.

Примечания 

Гематология
Лабораторная диагностика